Niemcy:
 Weiher – dzielnica Hollfeldu
 Weiher – dzielnica Kulmbachu

Osoby:
 Hans Weiher – zwolennik Krzyżaków
 Marcin Weiher – niemiecki biskup
 Petra Weiher – niemiecka polityk

Zobacz też:
 Ubstadt-Weiher
 Weyher